Wyścig na 400 m stylem dowolnym kobiet był jedną z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Wyznaczone przez FINA minima kwalifikacyjne wynosiły 4:09.35 (minimum A) oraz 4:18.07 (minimum B).

Obrończynią tytułu z Pekinu była Rebecca Adlington.

Rywalizacja rozpoczęła się 29 lipca o 11:23 czasu londyńskiego, finał konkurencji odbył się tego samego dnia o 20:18 .

Statystyka

Rekordy 
Tabela przedstawia rekordy olimpijski, świata oraz poszczególnych kontynentów w tej konkurencji.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

400 m stylem dowolnym kobiet